

Biologia 
Capo – in anatomia, parte superiore del corpo
Capo – in entomologia, regione morfologica del corpo degli insetti

Geografia 
 Capo – in geografia, sporgenza della costa
 Il Capo – quartiere di Palermo e nome del mercato che in esso si tiene

Musica 
Capo – dispositivo usato negli strumenti a corde per aumentarne la tonalità
 Capo – rapper tedesco
Capo – album di Jim Jones del 2011
 Capo – singolo di NLE Choppa del 2019

Personaggi immaginari 
 Il Capo (Master Chief) – personaggio del videogioco Halo
 Il Capo (the Leader) – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Il Capo (the Chief) – personaggio dei fumetti DC Comics
 Capo (Kashira) – personaggio dell'anime I segreti dell'isola misteriosa

Altro 
 Capo – ruolo di comando o direzione in un gruppo
 Capo o Boss – nell'ambito della mafia e di altre organizzazioni criminali, esponente di grande potere
 Capo – figura educativa nello scautismo
 Capo – grado militare nelle forze armate di molti paesi, nella maggior parte dei casi omologo al caporale 
 Capo – grado di sottufficiale in uso nella marina militare
Capo – in arboricoltura, la cima di un ramo non potato
Capo, o Capo araldico – in araldica, pezza onorevole 

Domenico Cafaggi detto Capo – scultore italiano del XVI secolo